Polonij - kemijski element
 Po (rijeka) u Italiji